Тере́з Жанн Лонґо-Дорні (; 18 вересня 1891, Париж — 14 березня 1976, Сен-Тропе, Вар) — французька актриса.

Біографія 
Терез Жанн Лонґо-Дорні народилася 18 вересня 1891 року в Парижі (Франція).

З 1913 року грала в театрі. У 1930—1958 роках зіграла більш ніж у сорока фільмах.

Терез Дорні була подругою письменниці Колетт.

1964 року вона вийшла заміж за художника Андре де Сегонзака (1884—1974), який помер 17 вересня 1974 року. Померла 14 березня 1976 року і була похована на цвинтарі Сен-Тропе біля чоловіка.

Фільмографія 

 1930 : La Douceur d'aimer
 1932 : Cognasse
 1932 : Ciboulette
 1933 : Knock
 1935 : Les Sœurs Hortensias
 1935 : La Mascotte
 1935 : Divine
 1935 : Monsieur Sans-Gêne
 1936 : Menilmontant
 1936 : Passé à vendre
 1936 : Un de la legion
 1937 : Le Cantinier de la coloniale
 1937 : À nous deux, madame la vie
 1937 : Prince de mon cœur
 1937 : Abus de confiance
 1938 : Катя
 1938 : Retour à l'aube
 1938 : Visages de femmes
 1940 : L'Acrobate
 1941 : Un chapeau de paille d'Italie
 1941 : Une vie de chien
 1941 : Les Petits Riens
 1941 : Une femme disparaît
 1942 : Ne le criez pas sur les toits
 1943 : Béatrice devant le désir
 1943 : Le mort ne reçoit plus
 1944 : La Fille du diable
 1945 : La Boîte aux rêves
 1946 : Voyage surprise
 1947 : Troisième cheminée à droite
 1948 : La Belle Meunière
 1949 : Tire au flanc
 1950 : Uniformes et grandes manœuvres
 1951 : Le Passage de Vénus
 1953 : Adam est Eve
 1953 : La Belle de Cadix
 1954 : Дияволиці
 1956 : Mitsou
 1958 : Oh ! Qué mambo

Театральні роботи 

 1913 : L'Institut de beauté
 1918 : L'École des cocottes
 1920 : L'École des cocottes
 1922 : La Belle Angevine
 1923 : L'École des cocottes
 1930 : Par le temps qui court
 1933 : Monsieur Le Trouhadec saisi par la débauche
 1933 : Pétrus
 1936 : Le Pélican ou Une étrange famille
 1939 : Entre nous
 1950 : La Revue de l'Empire
 1951 : Les Vignes du seigneur
 1952 : Monsieur conte fleurette
 1954 : Як важливо бути серйозним

Примітки 

Французькі кіноакторки
Уродженці Парижа